Rabkor – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim
 Rabkor – stacja kolejowa na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim, w miejscowości Rabkor
 Rabkor – album studyjny białoruskiego zespołu rockowego Lapis Trubieckoj